Красная Новь — многозначный термин.

Населённые пункты в России 
 Красная Новь — деревня в Льговском районе Курской области.
 Красная Новь — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Красная Новь — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Красная Новь — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Красная Новь — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Красная Новь — посёлок в Сосковском районе Орловской области.
 Красная Новь — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.
 Красная Новь — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Красная Новь — деревня в Калининском районе Тверской области.

Журнал 
 Красная новь — литературный журнал Советской России.